Quake — серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица, созданная компанией id Software. Игры данной серии ввели понятие «киберспорт» и популяризировали крупные игровые соревнования.

Игровой процесс 
Игры серии Quake принадлежат к жанру шутеров от первого лица. Почти все части серии имеют как однопользовательский, так и многопользовательский режимы. Игрок берёт под управление персонажа, который перемещается по трёхмерным уровням и может уничтожать различных противников. Уровни в различных играх серии выполнены в фэнтезийном или футуристическом стиле или в сочетании обоих. В ходе сюжетных и однопользовательских кампаний частей серии игрок должен проходить различные уровни и уничтожать различные виды противников, а также боссов. В многопользовательском режиме игрок самостоятельно или в составе команды должен противостоять другим игрокам или команде в различных режимах, таких как deathmatch, захват флага и так далее.

Во всех играх игроку доступен широкий арсенал вооружения, представленный различным вымышленным футуристическим оружием. Разное оружие использует разные типы патронов, наносит разный урон и имеет различную область поражения. Персонажи в играх серии имеют показатели здоровья и брони — по 100 единиц каждый. Оба показателя могут быть пополнены с помощью подбираемых на уровнях предметов. Персонаж без брони получает урон в полном объёме, в то время как с броней — сниженный. При снижении показателя здоровья до нуля персонаж умирает, что является единственным условием поражения в одиночной игре.

Состав

История 
Первая игра в серии вышла в 1996 году. В конце 1996 года было выпущено обновление QuakeWorld, которое улучшало сетевую составляющую игры. В 1997 году была выпущена игра Quake II. Quake II имеет 3 официальных дополнения: Mission Pack: The Reckoning, Mission Pack: Ground Zero и Netpack I: Extremities. В 1999 году была выпущена третья часть серии с подзаголовком Arena. В отличие от прошлых 2 частей, одиночный режим в Quake 3 не является полноценным и состоит из матчей с ботами. В 2000 году было выпущено дополнение Quake III: Team Arena.

В 2005 году была выпущена Quake 4, которую разработала компания Raven Software. Идейный наследник Wolfenstein: Enemy Territory, названный Enemy Territory: Quake Wars, вышел в 2007 году. Одной из главных особенностей является использование различных наземных и воздушных транспортных средств. Как и Wolfenstein: Enemy Territory, игра была разработана британской студией Splash Damage.

Quake Live, обновлённая версия Quake III была представлена в 2007 году и выпущена в 2010 году. До 2014 года игра распространялась по модели free-to-play с запуском через браузер. В 2014 году игра была размещена в сервисе Steam. В 2015 году игра перестала быть бесплатной и лишилась платной подписки, а также получила множество новых возможностей.

Последняя на данный момент игра в серии, получившая название Quake Champions, была представлена 12 июня 2016 года на выставке E3 2016. Главным нововведением стала система Чемпионов — играбельных персонажей с уникальными активными и пассивными способностями. Выход игры в раннем доступе состоялся 22 августа 2017 года. После полноценного выпуска игра будет распространяться по системе free-to-play с 1 стартовым играбельным персонажем Ranger, возможностью покупки других чемпионов за внутриигровую валюту, а также возможностью покупки «Набора Чемпионов», который навсегда разблокирует всех персонажей.

Сюжет 
В сюжетной кампании оригинальной игры игроку под контроль попадает безымянный солдат, на базу которого напал враг под кодовым именем Quake. Сюжет кампании Quake был продолжен 2 наборами дополнительных миссий: Scourge of Armagon и Dissolution of Eternity.

Quake II, несмотря на название, не является продолжением оригинальной Quake и её дополнений. Сюжет повествует о противостоянии людей и расы строггов. Игрок берет на себя роль солдата Биттермана. Сюжет одиночной кампании Quake 4 происходит через некоторое время после окончания сюжетной линии Quake II. Quake Wars не имеет полноценной сюжетной линии, однако её события происходят в одной игровой вселенной с Quake II и Quake 4 за 50 лет до событий сюжетной кампании Quake II.

Отзывы и критика

Примечания 
Комментарии

Источники

Quake
Шутеры от первого лица